Лелявский — фамилия; имеет женскую форму Лелявская.
 Лелявский, Борис Николаевич (1886—1935) — член IV Государственной думы от Волынской губернии.
 Лелявский, Николай Семёнович (1853—1905) — русский инженер-гидротехник, начальник Киевского округа путей сообщения.